Desa Jetis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 110,89), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 110,54), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 110,70), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,13), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 110,59), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 110,02), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,38), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,38), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,23, long 110,38), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 110,80), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 111,11), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 111,57), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 113,71), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,94), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,46), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 113,79), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,47), 

Robotskapade Indonesienförgreningar